Partit per la Victòria del Poble, partit polític de l'Uruguai
 Petit vehicle protegit, vehicle tot terreny desenvolupat per l'exèrcit francès
 Preu de venda al públic, valor monetari numèric assignat a una mercaderia o servei
 Jugador contra jugador (del seu nom en anglès Player Versus Player), modalitat de videojoc de rol on dos o més jugadors s'enfronten entre ells
 Polivinilpirrolidona, polímer soluble usat com a excipient en la povidona iodada
 Protected Video Path, sistema de gestió de drets digitals en la reproducció de vídeo ofert per Windows Vista
 PVP també és l'acrònim de Pupinia, una de les antigues tribus romanes